Un front désigne dans l'Armée impériale russe puis dans l'Armée rouge un équivalent d'un groupe d'armées. Il y a eu plusieurs « front du Nord » :
 le front du Nord (1915-1917) pendant la Première Guerre mondiale ;
 le front du Nord (1918-1919) pendant la guerre civile russe ;
 le front du Nord (1941) au début de la Grande Guerre patriotique.

L'Armée polonaise a donné elle-aussi le nom de « front » à ses groupes d'armées, dont :
 le front du Nord (1920) pendant la guerre soviéto-polonaise ;
 le front du Nord (1939) pendant la campagne de Pologne.

Durant la Seconde Guerre mondiale, les opérations du front du Nord ont opposé les Britanniques au Soudan et le commandement des forces armées de l'Afrique orientale italienne en Érythrée et en Éthiopie.